Кук може да се отнася за:
 Личности:
 Джеймс Кук (1728 – 1779) – британски мореплавател
 Монте Кук – американски дизайнер на компютърни игри
 Сам Кук (1931 – 1964) – американски музикант
 География:
 Кук – архипелаг в Тихия океан
 Кук – най-високият връх в Нова Зеландия
 Кук – окръг в Илинойс, САЩ
 Кук – ледник на остров Кергелен

 Кук – словенско село
 Други:
 Кук – древноегипетски бог

Вижте също 
 Куков проток